Merget ist der Familienname folgender Personen:

 August Merget (auch Adalbert Merget; 1801–1877), deutscher Lehrer und Schulleiter
 Bonifatius Merget (1711–1792), Abt des Klosters Seligenstadt